Aconcagua – najwyższy szczyt w Andach
Aconcagua – rzeka w Chile